Simplicidade
Ou ainda:
SIMPLES - um sistema brasileiro de tributação
Carlos, o Simples

Matemática
Função simples
Grupo simples

Veja também
Simple

Desambiguação